Szalai György
 Szalai György (1951) súlyemelő, edző, sportvezető
 Szalai György (1958) kosárlabdázó
Szalay György
 Szalay György (1730–1767) pozsonyi kanonok  
 Szalay György (1975) tervezőgrafikus, illusztrátor
 Szalay György (1969) bridzsjátékos

Jegyzetek